Albert Roche peut désigner :

 Albert Roche (1895-1939), « le premier soldat de France », héros de la Première Guerre Mondiale, originaire de la Drôme ;
 Albert Roche (1876-1939), homme politique périgourdin, notamment député de la Dordogne de 1934 à 1936.